Влади́мир Петро́вич Евтуше́нков () — российский , основатель и владелец 49,2 % акций АФК «Система».

Занял 51 место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала «Forbes» на 2022 год. Состояние оценивалось в $1,7 млрд.

В связи с российским вторжением на Украину находится под персональными финансовыми и ограничительными мерами правительства Великобритании, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Биография 
Родился 25 сентября 1948 года в деревне Каменщина (Смоленская область). Бывший член КПСС.

Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с 2000 года. С 2001 года возглавлял Комитет по промышленной политике РСПП, с февраля 2021 года — сопредседатель объединённого Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию. Также входил в правление Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) с 2002 года и возглавлял Комитет ТПП по научно-техническим инновациям и высоким технологиям (по состоянию на 2007 год). В списках членов правления ТПП за 2016 и 2021 года не значится. На 2022 год – председатель российской части Российско-Саудовского делового совета и член Координационного совета Российско-Арабского делового совета (РАДС), созданного ТПП РФ в 2003 году.

В марте 2004 года избран председателем попечительского совета Фонда развития ГРМ «Друзья Русского музея». В сентябре 2009 года стал почётным консулом Люксембурга в Екатеринбурге и Хабаровске.

С 7 апреля 2022 года находится в санкционном списке Австралии.

Имеет три виллы на Лазурном побережье и два дома в центре Лондона.

Член Национального совета по корпоративному управлению.

Образование и научная деятельность 
В 1973 году окончил инженерный химико-технологический факультет МХТИ имени Д. И. Менделеева, в 1980 году — экономический факультет МГУ.

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Московском институте управления имени Серго Орджоникидзе на тему «Организационное и экономическое совершенствование подготовки производства изделий из пластмасс».

В 2001 году, по данным СМИ, защитил докторскую диссертацию по экономике, однако её текст, вопреки правилам, в РГБ найден не был, что ставит под сомнение этот факт.

Евтушенков является автором и соавтором ряда книг и статей по экономике, в том числе:

1. Современная национальная промышленная политика России. Региональный аспект Текст.: Сборник материалов / В.П. Евтушенков М.:ИКЦ «Академкнига», 2004.

2. Потенциал промышленной политики / В.П. Евтушенков. - М.: Академкнига, 2009.

3. 2012 Новая промышленная политика: эскиз дорожной карты. Евтушенков В.П., Рудашевский В.Д. в журнале Экономические стратегии, издательство Ин-т экон. стратегий (ИНЭС) (М.), № 5.

4. Взаимодействие бизнеса и власти в современной России. Промышленная политика / В. П. Евтушенков, Д. А. Пумпянский, М. Н. Глухова [и др.]; под редакцией А. Н. Шохина. - Москва: Российский союз промышленников и предпринимателей, 2021. - 182 с.; ISBN 978-5-6047340-2-5.

5. Промышленное развитие и политика: системный взгляд / В. П. Евтушенков; Российский союз промышленников и предпринимателей, Комитет по промышленной политике. - Москва: Интеграция: образование и наука, 2022. - 315 с.; ISBN 978-5-904914-45-5: 300 экз.

Бизнес и карьера 

В 1975—1982 годах работал начальником цеха, заместителем директора, главным инженером Карачаровского завода пластмасс.

С 1982 по 1987 год — главный инженер, первый заместитель генерального директора НПО «Полимербыт».

В 1987 году назначен начальником Технического управления, в 1988 году — начальником Главного управления по науке и технике Мосгорисполкома.

В 1990 году — назначен председателем Московского городского комитета по науке и технике.

В 1993 году с группой единомышленников создал Акционерную финансовую корпорацию «Система», где занимал должность Председателя Совета директоров до апреля 2022 года. В АФК вошли, учрежденные Московским комитетом по науке и технике предприятия. На 2021 год АФК «Система»являлась крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. В число создателей холдинга наряду с Евтушенковым входят другие крупные предприниматели, такие как Евгений Новицкий.

В 2014 году в отношении Владимира Евтушенкова завели уголовное дело, связанное с «Делом Башнефти». В 2016 году Следственный комитет прекратил уголовное преследование, так как СКР не нашёл в действиях Евтушенкова состава преступления.

В середине апреля 2022 года Евтушенков попал под санкции Великобритании, после чего передал 10 % акций сыну Феликсу Евтушенкову и перестал быть контролирующим акционером (доля Владимира Евтушенкова снизилась до 49,2%, доля Феликса Евтушенкова увеличилась до 15,2%), также он вышел из совета директоров «АФК Система», исполняющим обязанности главы СД стала Анна Белова.

1 сентября 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у Владимира Евтушенкова 17 объектов недвижимости. Кроме этого антикоррупционное ведомство конфисковало 42,09 % в ООО «Электрозавод-ВИТ» (Запорожье), 59,2 % в ООО «ИТМ-Украина» (Киев), 59,2 % в ООО «Смарт Диджитал Солюшнс» (Киев), 42,09 % в «ЗТЗ-Сервис» (Запорожье), 34,21 % в АО «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» (Запорожье). При этом Владимир Евтушенков заявил, что не знает, какие принадлежащие ему активы могли быть конфискованы на Украине, поскольку их у него там нет.

Награды и премии 
 Премия Ленинского комсомола (1980) — за разработку и внедрение в промышленности переработки пластмасс высокотехнологического процесса литья под давлением термопластов с применением низкотемпературных термостатов-холодильников;
 Орден Почёта (6 октября 1997) — за большой вклад в укрепление экономики, развитие социальной сферы и в связи с 850-летием основания Москвы;

 Победитель IV Национальной премии «Директор года» (2009 год) в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления»;
 Меценат года — 2017 за реализацию долгосрочной программы поддержки Русского музея;
 Командор Ордена Дубовой короны за активное и многолетнее участие в развитии прочных экономических и культурных связей между Люксембургом и Российской Федерацией.
 Медаль «За заслуги перед Республикой Карелия» (8 июня 2020) — за заслуги перед Республикой Карелия и её жителями, большой вклад в социально-экономическое развитие республики и активную работу в составе Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республикой Карелия

Личная жизнь 
Женат на Наталье Николаевне Евтушенковой.

У Владимира Евтушенкова двое детей:
 Сын Феликс (род. 1978) — российский предприниматель, старший управляющий партнёр АФК «Система», владелец 15,2 % акций компании. С 2019 года — председатель Совета директоров ПАО «МТС».
 Дочь Татьяна Евтушенкова (род. 1976). Татьяна в возрасте 26 лет была «приглашена в ОАО МТС на должность вице-президента по инвестициям и ценным бумагам», позднее входила в совет директоров МТС. На 2008 год — советник президента ПАО «Сбербанк России». На 2015 год руководила инвестиционным  фондом «Redline Capital».

Примечания

Ссылки 

 Владимир Евтушенков на сайте АФК «Система»
 evtushenkov.ru
 
 «Владимир Евтушенков» Фильм Алексея Пивоварова (НТВ) из цикла «Капитал.ru»
 
 expert.ru
 Биография Евтушенкова на сайте flb.ru

Выпускники Российского химико-технологического университета
Миллиардеры России
Медиамагнаты
Доктора экономических наук
Экономисты по алфавиту
Учёные по алфавиту
Экономисты России
Члены КПСС
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании